Kongolo peut désigner :
 Kongolo, une entité administrative de la province du Tanganyika en République démocratique du Congo ;
 Kongolo, une localité chef-lieu du territoire précédent ;
 Kongolo, un village de la région Est du Cameroun.